Naselja u BiH:
 Kadarići (Ilijaš, BiH), naselje u općini Ilijaš
 Kadarići (Vareš, BiH), naselje u općini Vareš